Lipnice nad Sázavou – miasto w Czechach
 Lipnice – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie łowickim, w gminie Kocierzew Południowy
 Lipnice – dawna gromada
 Lipnice – chutor na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.